Верчелльская карта — карта из  в Верчелли (), которое было известно как центр изготовления больших карт мира. Размер манускрипта — 840 х 720 м.  Карта изготовленна около 1270 года. 

Шедевр средневекового искусства хранится в   ().

 Л. С. Чекин небезосновательно датирует карту правлением французского короля Филиппа III (1270—1285 гг.). Это единственный французский король с именем Филипп, который побывал в Африке . Палеографические и иконографические детали также свидетельствуют в пользу того, что данная табула была изготовлена в третьей четверти XIII в.

Описание 

Карта ориентирована на Восток. Несмотря на большие утраты, манускрипт сохранил свыше 500 географических названий и множество миниатюр.

На карте на горе Атлас на западе Африки помещена птица, похожая на страуса с подковой в клюве (в Средние Века считалось, что страусы поедали железо). Как гласит легенда, этого страуса оседлал «король Франции Филипп».

В шестом сегменте Верчелльской карты присутствует следующая легенда: «Этот народ Аримаспы... [воюют] с грифонами [за драгоценные камни]» ().  На  Севере  от  этой  сцены  имеется  обозначение  города  с  подписью  (здесь очевидна инверсия литер). Рядом с названием города приводится его характеристика. «Этот город... настолько велик, что имеет в своей окружности более чем сто миль..., в нём живут также и христиане». По мнению историка И. К. Фоменко это город Самара, и на карте это дает географическую привязку для обозначения места обитания грифонов.

См. также 

 Верчелльский кодекс
 Евсевий из Верчелли

Примечания

Литература 
 
   —

Ссылки 

Географические карты
Карты по алфавиту